Haderlein ist der Familienname von:
 Daphne Haderlein (* 1971), deutsche Stand-up-Comedienne, siehe Daphne de Luxe
 Konrad Haderlein (1932–2012), deutsch-kanadischer Literaturhistoriker und Lyriker